

Cinema
 Believe in Me – film del 2006 diretto da Robert Collector

Musica
Believe in Me – album di Duff McKagan del 1993
Believe in Me – album di Regina Belle del 1998
Believe in Me – singolo di ATB del 2005
Believe in Me – singolo di Lenny Kravitz del 2001
Believe in Me – singolo di Bonnie Tyler che ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest 2013